Дедич — фамилия. Известные носители:
 Дедич, Арсен (1938—2015) — югославский, хорватский поэт-песенник.
 Дедич, Златко (род. 1984) — словенский футболист.
 Дедич, Йозеф (1924—1993) — чехословацкий фигурист-одиночник, арбитр по фигурному катанию.
 Дедич, Русмин (род. 1982) — словенский футболист.

Титул 
Дедич — титул русской знати, означающий законный наследник дедовского владения.